Pomacea miamiensis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1899. Pomacea miamiensis ingår i släktet Pomacea och familjen äppelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Äppelsnäckor
miamiensis